Aleksej Spirin – ex arbitro di calcio russo
 Dmitri Spirin – ex calciatore azero
 Leonid Spirin – marciatore sovietico